Pályi András (1942) író, műfordító
 Pályi András (1943) evezős, geofizikus
 Pályi András (1981) fizikus